Johnstown Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Johnstown Township (Michigan)
 Johnstown Township (North Dakota)

Siehe auch:
 Johnston Township